The Kid kan syfta på:

Filmer 
 Chaplins pojke – en film med originaltiteln The Kid från 1921
 The Kid (2000) – en film från 2000
 The Kid (film, 2010) – en film från 2010